Voici la liste des planètes mineures numérotées de 308001 à 309000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 308001 à 309000

308001-308100

308101-308200

308201-308300

308301-308400

308401-308500

308501-308600

308601-308700

308701-308800

308801-308900

308901-309000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000